A Tunisian Professional League 2010-2011 foi a 85ª temporada da primeira divisão na Tunísia . A competição começou em 24 de julho de 2010, e terminará em 8 de maio de 2011. Os campeões da temporada anterior são Espérance de Tunis . Nenhuma equipe foi rebaixada, já que a Ligue 1 seria estendida para 16 equipes a partir da temporada 2011-12 .

Regulamento 
Os 14 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF.

Sem rebaixamento à Ligue 1 estendeu para 16 equipes na próxima temporada 2011-12.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

Resultado

Artilheiros
principais artilheiros

data: 6 de Julho de 2011
Source: Soccerway

Campeão

Ligações Externas
 FTF 
 
 
2010–11 Ligue 1 on RSSSF.com

Competições de futebol da Tunísia